Тополя — рід деревних листопадних рослин, родини вербуватих.

Мистецтво 
 «Тополя» — український ляльковий анімаційний фільм 1996 року студії Укранімафільм
 «Тополя» — балада українського поета Тараса Шевченка (1839 р., Санкт-Петербург)

Топоніми

Села:
 Тополя — Сумська область, Глухівський район
 Тополя — Чернігівська область, Прилуцький район

Житловий масив:
 Тополя — житловий масив міста Дніпропетровськ

Тополя () — село, Мінська область, Березинський район

Населені пункти та їхні частини 

 Тополя — село в гміні Каменець-Зомбковицький Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тополя — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тополя — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Тополя — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Тополя — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Тополя — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства
 Тополя — частина села Медневиці в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Тополя — частина села Ваґановиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Тополя — осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

Тополя () — село, Пряшівський край, округ Снина

Прізвище 
 Тарас Тополя ( 21 черв­ня 1988, Рівне) — український поп-співак, фронтмен гурту «Антитіла».

Примітки